Il doppio maschile  del torneo di tennis Estoril Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori František Čermák e Leoš Friedl che hanno battuto in finale Juan Ignacio Chela e Tommy Robredo 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Simon Aspelin /  Todd Perry (semifinali)
 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (primo turno)

 František Čermák /  Leoš Friedl (campioni)
 Jiří Novák /  Petr Pála (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2005